Schultes kan som auktorsförkortning betyda:

 Josef August Schultes
 Julius Hermann Schultes (1804–1840) 
 Julius Hermann Schultes (1820–1887)
 Richard Evans Schultes

Robotskapade auktorsförkortningar